Dit is een lijst van burgemeesters van Amsterdam, zowel de stad Amsterdam als de gemeente Amsterdam in de provincie Noord-Holland. Naar een aantal van deze burgemeesters zijn in de wijk Slotermeer straten vernoemd. Deze burgemeesters worden aangeduid met (Slm).

14e eeuw

15e eeuw

16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

20e eeuw

21e eeuw

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Buiksloot
 Lijst van burgemeesters van Nieuwendam
 Lijst van burgemeesters van Ransdorp
 Lijst van burgemeesters van Sloten (Noord-Holland)
 Lijst van burgemeesters van Watergraafsmeer
 Lijst van burgemeesters van Weesp
 Lijst van burgemeesters van Weesperkarspel

Amsterdam
 Amsterdam